Naz ou NAZ désigne :

Personnalité 
 Naz Aydemir, née le , une joueuse de volley-ball turque ;
 Naz Reid, né le , un joueur de basket-ball américain ;
 Naz Shah, née le , une femme politique britannique ;
 Naseem Hamed, né le , un boxeur britannique surnommée « NAZ ».

Autres 
 Naz, une localité et une ancienne commune suisse du canton de Vaud, située dans le district du Gros-de-Vaud ;
 NAZ, un studio d'animation japonaise.

Homonymie